Santimaria – cognome italiano
 Sergio Santimaria – ex ciclista su strada italiano